Оккерви́ль

Топонимы 
 Оккервиль — река в Санкт-Петербурге.
 Оккервиль — муниципальный округ в Санкт-Петербурге.
 Оккервиль — лесопарк в Кудрово.

В культуре 
 «Река Оккервиль» — рассказ и одноимённый сборник рассказов Татьяны Толстой.
 «Река Оккервиль» — песня из раннего репертуара группы «Аквариум».
  (Река Оккервиль) — американская инди-рок группа.

См. также 
 «Новый Оккервиль» — строящийся жилой квартал во Всеволожском районе Ленинградской области.
 Набережная реки Оккервиль